

Patronyme 

 Famille de Balsac, famille noble française originaire de la province du Rouergue ;
 Auguste de Balsac (1788-1880), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Bernard Hugues de Balsac, chevalier français ;
 Rauffet de Balsac ou Balzac (), sénéchal de Beaucaire ;
 Robert de Balsac ou Balzac, frère du précédent, sénéchal d'Agenais, gouverneur de Pise durant les guerres d'Italie ;
 Charles de Balsac ou Balzac (1545-1590), arrière-petit-fils du précédent, mignon du roi Henri III ;
 Charles de Balsac (?-1625), évêque français ;
 Henri Heim de Balsac (1899-1979), zoologiste français.

Toponyme 

 Balsac, commune française de l’Aveyron ;
 Château de Balsac, château français de l’Aveyron.

Autres 
 BALSAC, base de données québécoise.